Bogaczów steht für:

 Bogaczów (Męcinka), Ort in der Gmina Męcinka, Powiat Jaworski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Bogaczów (Trzebiel), Ort in der Gmina Trzebiel, Powiat Żarski, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Bogaczów (Powiat Zielonogórski), Ort in der Gmina Nowogród Bobrzański, Powiat Zielonogórski, Woiwodschaft Lebus, Polen